Parkett steht für:

 einen Fußbodenbelag (siehe Parkett) aus Holz für Räume in geschlossenen Gebäuden
 einen Teil des Zuschauerraums im Theater, siehe Parkett (Theater)
 die Tanzfläche im Tanzen, da diese traditionell mit Parkettböden belegt wurden
 Parkettierung, die lückenlose und überlappungsfreie Überdeckung einer Ebene
 den Handelsplatz in der Börse, siehe Parketthandel
 eine Schweizer Kunstzeitschrift, siehe Parkett (Zeitschrift)

Siehe auch:

 Endstation Parkett
 Parquet